Yates steht für:
 Yates (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Yates ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yates (Georgia)
 Yates (Michigan)
 Yates (Missouri)
 Yates (Montana)
 Yates (New Mexico)
 Yates (North Carolina)
 Yates (Texas)
 Yates Center (Kansas)
 Yates Center (New York)
 Yates City, Illinois
 Yates Corners, Ohio
 Yates Crossing, West Virginia
 Yates Crossroads, Georgia
 Yates Hill, North Carolina
 Yates County, Verwaltungseinheit in New York

geografischer Objekte:
 Yates-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Yates Spur, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Yeats